Батарея розжарювання
 Анодна батарея
 Сіткова батарея